Список кантри-хитов № 1 1992 года включает самые популярные песни жанра кантри-музыки, которые возглавляли американский хит-парад Hot Country Songs журнала Billboard в 1992 году.

 Самый заметный хит года Achy Breaky Heart записал Билли Рэй Сайрус. Эта песня была популярной и в общенациональном хит-параде Billboard Hot 100 (№ 4) и во многих странах (№ 3 в Англии), стала своего рода кантри-феноменом и сделав кантри-музыку заметной в мире (в Австралии № 1). Альбом с этой и другими песнями певца Some Gave All стал мультиплатиновым, был на № 1 в Billboard 200 в течение 17 недель подряд.

Список

См. также 
 Список кантри-альбомов № 1 в США
 Список синглов №1 в США в 1992 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 

Чарты Billboard 1992 года
Списки кантри-хитов Billboard
Списки хитов № 1 1992 года
1992 год в музыке США